Propaganda Fide (o Fidei) puede hacer referencia a:
Sacra Congregatio de Propaganda Fide, Congregación para la Difusión de la Fe o Congregación para la Evangelización de los Pueblos, institución papal, dirigida por los jesuitas y fundada en 1622.
Palazzo di Propaganda Fide, su edificio en Roma.